Красно може бити:

 Красно (Соколов), град у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Красно (Сењ), насељено мјесто града Сења, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Красно (Партизанске), насељено мјесто у округу Партизанске, Тренчински крај, Словачка Република
 Красно (Брда),  насељено место у општини Брда, Горишка регија, Република Словенија

Види још 
 Красна
 Красне